Sender Bamberg ist der Name dieser Sendeanlagen im Landkreis Bamberg, Oberfranken, Bayern:

 Sender Bamberg (Kälberberg) (Funkübertragungsstelle Buttenheim 1), auf dem Wachknock bei Buttenheim-Kälberberg
 Sender Bamberg (Geisberg), auf dem Geisberg bei Strullendorf-Geisfeld